Le tumulus du Ruyk (ou, avec quelques variantes orthographiques, tumulus de Mané-er-Hroëck) est un tumulus de Locmariaquer, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé immédiatement à l'ouest du hameau de Er-Hroueg et environ  au nord-est du dolmen des Pierres Plates.

Description 
Le tumulus se présente grossièrement comme un caveau rectangulaire d'environ  par , recouvert de deux dalles de couvertures, supportant un tertre d'environ  de long pour  de large. Le tumulus culmine à environ  au-dessus du niveau de la mer, soit près de  au-dessus du terrain naturel. L'entrée actuelle, dotée d'un escalier, est moderne et composée de pierres sèches.

Une stèle gravée, retrouvée brisée en trois morceaux, monte la garde dans l'entrée.

Quelques menhirs couchés gisent à l'est du monument, aujourd’hui dans un jardin privé.

Historique 

Le monument, de type « tumulus carnacéen », date du Néolithique.

Il fit l'objet de fouilles en 1863 par la société polymathique du Morbihan. Ces fouilles permirent la découverte du caveau et de la stèle et mirent au jour  (dont la plus grande mesure ),  en callaïs et . Ces objets ont par la suite été déposé au musée d'histoire et d'archéologie de Vannes.

Le tumulus est classé au titre des monuments historiques par la liste de 1889.

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient

Références 

Ruyk
Monument historique classé en 1889
Site mégalithique à Locmariaquer